Доманская () — женская форма польской фамилии .

 Известные носители 
 Доманская, Антонина (1853—1917) — польская детская писательница.
 Доманская, Эва (род. 1963) — польский историк и педагог.
Двойная фамилия
 Малькевич-Доманская, Ирена (1911—2004) — польская актриса театра и кино.